Dos incidentes relacionados con buques llamados Deutschland han tenido lugar:

 El Incidente del Deutschland de 1902, debido a una disputa monopolística sobre radiotelegrafía.
 El Incidente del Deutschland de 1937, cuando un buque de guerra alemán fue atacado por la aviación española.